Philipot peut désigner :
 Anatole Philipot (1844-1923), homme politique français ;
 Fabrice Philipot (1965-2020), coureur cycliste français ;
 Jules Philipot (1824-1897), pianiste, compositeur et pédagogue français.